Martiros Saryan, född 1880, död 1972 i Jerevan, var en armenisk  målare.

Många  av hans verk finns på Martiros Saryanmuseet i Jerevan.

Se även 
Martiros Saryanparken

Källor

Noter

Externa länkar 

Armeniska konstnärer
Födda 1880
Avlidna 1972
Män
Personer från Jerevan